Auriol steht für:

 Auriol, französische Gemeinde im Département Bouches-du-Rhône

Auriol ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Joseph Auriol (1778–1834), Schweizer Landschaftsmaler
 Didier Auriol (* 1958), französischer Rallyefahrer
 George Auriol (1863–1938), französischer Grafiker und Typograph
 Hubert Auriol (1952–2021), französischer Motorrad-Rennfahrer und Rallyefahrer
 Jacqueline Auriol (1917–2000), französische Pilotin
 Jean-Baptiste Auriol (1806–1881), französischer Clown
 Vincent Auriol (1884–1966), französischer Politiker